Georg von Nassau ist der Name folgender Personen:

* Georg von Nassau-Beilstein, später von Dillenburg (1562–1623), dritter Sohn des Grafen Johann VI. des Älteren von Nassau-Dillenburg, siehe Georg (Nassau-Dillenburg)
 Georg August Samuel von Nassau-Idstein (1665–1721), Graf und Fürst von Nassau-Idstein, siehe Georg August (Nassau-Idstein)
 Georg Ludwig von Nassau-Dillenburg (1618–1656), Erbprinz von Nassau-Dillenburg und Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft
 Georg Friedrich Ludwig zu Nassau-Siegen (1606–1674), Graf und Fürst von Nassau-Siegen, Graf zu Katzenelnbogen, Vianden und Diez sowie Herr zu Beilstein, siehe Georg Friedrich (Nassau-Siegen)